Волянская — женская форма русской фамилии Волянский.

 Известные носители 
 Волянская, Александра Владиславовна (псевдоним Славина; 1886—1954) — российская и советская актриса театра, Заслуженный артист РСФСР.
 Волянская, Вера Елисеевна (1909—2004) — советский кинорежиссёр, лауреат Ломоносовской премии.